I liga polska 2021/2022 – 74. edycja rozgrywek ogólnokrajowych drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Regulamin 1 ligi na sezon 2021/2022. 
Ich sponsorem tytularnym były zakłady bukmacherskie Fortuna, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Fortuna I liga. 
Wzięło w niej udział 18 drużyn, grających systemem kołowym, które w okresie od 30 lipca 2021 roku do 22 maja 2022 roku rozegrały 34 kolejki meczów. Sezon zakończyły baraże o miejsce w Ekstraklasie w następnym sezonie. 
Pierwszą bramkę zdobył Krzysztof Drzazga w 11. minucie meczu Odra Opole - Miedź Legnica (mecz zakończony wynikiem 1:4).
Awans do Ekstraklasy uzyskały zespoły Miedzi Legnica, Widzewa Łódź i Korony Kielce.

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2021/2022 drużyny rozegrają 34 kolejki ligowe po dziewięć meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.
Do Ekstraklasy awansują trzy zespoły – dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane będą awansem bezpośrednim, zaś ostatniego awansującego wyłonią baraże między drużynami z miejsc 3–6. Natomiast do II ligi spadną 3 najgorsze zespoły.

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy.
Mecze 25 kolejki (oprócz ŁKS-Miedź) zostały przesunięta z powodu powołania zawodników do reprezentacji narodowych.

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Baraże o Ekstraklasę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany zostanie turniej barażowy o miejsce w Ekstraklasie w sezonie 2022/2023 pomiędzy zespołami, które zajmą w I lidze pozycje 3–6 i uzyskały stosowną licencję. W półfinałach baraży pary zostały ułożone według klucza 3–6 i 4–5, zaś w finale zmierzą się zwycięzcy półfinałów. We wszystkich meczach gospodarzami będą drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję.

Półfinały

Finał

Statystyki

Bramki, kartki 

Ostatnia aktualizacja: 2022.05.22.

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: koniec sezonu.

Najlepsi asystenci 

Ostatnia aktualizacja: 2022.04.13.

Klasyfikacja kanadyjska 

Ostatnia aktualizacja: 2022.04.13.

Hat-tricki 

Ostatnia aktualizacja: 2022.04.13.

Czyste konta 

Ostatnia aktualizacja: 2022.04.13.

Trenerzy 

Źródło: 90minut.pl

Zmiany trenerów

Stadiony 

Uwaga: Dane o pojemności stadionów za Stadiony.net.

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie